Passerina steht für:

 Passerina (Rebsorte) ist eine Rebsorte
 Passerina (Pflanzengattung) ist eine Pflanzengattung in der Familie der Seidelbastgewächse (Thymelaeaceae) 
 Passerina (Tiergattung) ist eine Vogelgattung in der Familie der Kardinäle (Cardinalidae)